Vers l'abîme, film franco-allemand de 1934
 Vers l'abîme, film italien de 1944